Ви́ктор Смо́лин:
 Смолин, Виктор Валентинович (род. 1948) — советский авиаспортсмен, советский и российский тренер.
 Смолин, Виктор Васильевич (род. 1932) — советский и российский дипломат.